El Torneig de Praga 2022, oficialment conegut com a Livesport Prague Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La tretzena edició del torneig es va celebrar entre el 25 i el 31 de juliol de 2022 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La local Marie Bouzková va guanyar el primer títol individual del seu palmarès. La russa Anastasia Potapova va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la final de dobles femenins.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022